Název Hořenec má více sídel:
 Hořenec (Nezabylice), část obce Nezabylice v okrese Chomutov
 Hořenec (Libčeves), část obce Libčeves v okrese Louny